Sezon (1952) był 50. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Bástya Budapeszt. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd. Tytuł króla strzelców zdobył Sándor Kocsis, który w barwach klubu Budapest Honvéd strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1952 w piłce nożnej